Sanamyan kan som auktorsförkortning betyda:

 Karen E. Sanamyan
 Nadya P. Sanamyan

Robotskapade auktorsförkortningar